Bel-etage (verdieping) - een hoofdverdieping bij voorname huizen
 Bel-etagewoning (Vlaanderen) - een woning met op de begane grond een garage en een woongedeelte op de eerste verdieping